Monodelf szary, opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica) – gatunek ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Monodelf szary występuje we wschodniej Boliwii, północnej Argentynie (Formosa), północnym i  środkowym Paragwaju oraz środkowej i północno-wschodniej Brazylii.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 12,3–17,9 cm, długość ogona 4,6–9,6 cm; masa ciała 58–110 g.

Ekologia 
Zamieszkuje lasy tropikalne. Prowadzi nocny tryb życia. Żywi się bezkręgowcami i małymi kręgowcami. Nie ma torby lęgowej.

Wykorzystywany jest jako zwierzę doświadczalne, między innymi do badań nad nowotworami oraz układem nerwowym. Nowo narodzone monodelfy są na tyle mało rozwinięte, że potrafią zregenerować przecięty rdzeń kręgowy. W maju 2007 opublikowano sekwencję genomu oposa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica Wagner, 1842) - opis hodowli w niewoli, ciekawostki
 Specyfikacja zachowań eksploracyjnych oposa (Monodelphis domestica)

Dydelfowate
Ssaki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1842 roku